Hugues Bouffé (1800-1888), acteur et dramaturge français ;
 Pauline Bouffé (1837-1869), sa fille, sculptrice française ;
 Louise-Cécile Bouffé (1840-1908), historienne et critique littéraire française ;
 Tanya Bouffé (1991-), nageuse sud-africaine.